Безгильзовый патрон — оружейный патрон, не имеющий гильзы как компонента.

Описание 
Безгильзовый патрон обладает целым рядом преимуществ. Отказ от гильзы, вес которой обычно составляет практически половину веса патрона, позволяет облегчить боекомплект (либо, при сохранении прежнего веса, значительно увеличить его объём), а также гарантированно избежать задержек в стрельбе, связанных с деформацией гильзы при заряжании. Кроме того, упрощается конструкция и, как следствие, повышается надёжность оружия, поскольку исчезает необходимость в экстрагировании стреляной гильзы, а также полностью исключается возможность разрывов или заеданий гильзы при экстрагировании. Отсутствие затрат времени на эту операцию позволяет увеличить скорострельность.

Однако создание надёжного и эффективного безгильзового патрона оказалось технически сложной задачей. В современном патроне гильза в первую очередь является специфической тарой, защищающей пороховой заряд от воздействия внешней среды (намокания, окисления кислородом воздуха и т. п.), преждевременного воспламенения в казённике, стенки которого раскалены предшествующими выстрелами, а также предохраняющей от прорыва пороховых газов через затвор при выстреле. Отказ от гильз означал, что эти проблемы необходимо решать иными способами.

Патроны со сгорающими гильзами 

На рассвете эры огнестрельного оружия применялись патроны c бумажными гильзами, которые при выстреле сгорали. Однако несмотря на дешевизну и лёгкость, такие патроны страдали многочисленными недостатками — в первую очередь низкой надёжностью из-за влагопроницаемости бумаги, склонностью к деформации при заряжании, прорывом пороховых газов при выстреле.

До массового применения были доведены только артиллерийские выстрелы с частично сгорающей гильзой (выстрелы к советским танковым пушкам У-5ТС, Д-68, Д-81ТМ): корпус гильзы сгорает при выстреле вместе с пороховым зарядом, оставляя только металлический поддон, который выполняет функцию обтюрации и легко экстрагируется из ствола после выстрела.

Следует также упомянуть орудия картузного типа, которые, строго говоря, не используют унитарный патрон и являются орудиями раздельного заряжания.

Безоткатные орудия 
В тридцатых годах советский инженер Курчевский экспериментировал с безоткатными орудиями. Все автоматические безоткатные орудия Курчевского были устроены одинаково. Заряжание производилось с дула унитарными патронами с гильзами из нитроткани. Патроны перемещались к дулу по цилиндрическому магазину, расположенному над стволом, а далее попадали в лоток перед дульным срезом, оттуда специальным устройством досылались в канал ствола. Все операции производились пневматическим приводом, сжатый воздух подавался из специального баллона. Гильза из нитроткани (целлюлозно-пироксилиновое полотно которое в артиллерии используют для зарядных картузов) по проекту должна была полностью сгорать, но делать этого она не хотела, да ещё и рвалась в магазине при подаче. В результате происходили систематические отказы при подаче и разрывы ствола.

Размещение метательного заряда в теле снаряда 

Впервые безгильзовые патроны, в которых пороховой заряд размещался внутри пустотелой пули, появились в середине XIX века в США вместе с многозарядным пистолетом «Волканик». Однако они ярко высветили общий недостаток патронов такого типа: внутри метательного снаряда помещается малое количество пороха, из-за чего они не отличаются высокой мощностью. Как результат, особого распространения они не получили.

Разработчики стрелкового оружия вернулись к этой идее во время Второй мировой войны. В нацистской Германии были разработаны пистолетные патроны безгильзового типа, но опять-таки они не были пущены в производство. В 1970-х годах очередная попытка была предпринята итальянскими оружейниками, создавшими пистолет-пулемёт Benelli CB M2 использующий 9-мм безгильзовые пистолетные патроны, по мощности превосходящие стандартные 9×19 мм Парабеллум. Однако к тому времени интерес к пистолетам-пулемётам был в целом утрачен, так как в обращение вошли штурмовые винтовки под промежуточный патрон.

Безгильзовые боеприпасы с зарядом в задней части корпуса использовала японская авиационная пушка Ho-401, но её снаряды имели невысокую баллистику и применялись лишь с небольших расстояний по наземным целям.
Для стрельбы из пистолетов Герасименко использовались 7,62-мм безгильзовые патроны, у которых пороховой метательный заряд размещался в самой пуле. Такой вариант безгильзовых патронов иногда именуют патрон-пуля или пуля-патрон.
Пуля стальная точёная, сзади имеет полость для заряда и внутреннюю резьбу, в которую вворачивается латунная капсюльная втулка. Во втулку впрессован капсюльный состав, покрытый снаружи лаком или медной фольгой. Фланец этой втулки также служит для врезания в нарезы ствола, то есть выполняет функцию ведущего пояска. После накола (инициирования) капсюль выгорает, воспламеняя заряд внутри и освобождая занятое собой отверстие для истечения пороховых газов изнутри патрона-пули.

Несмотря на основной недостаток схемы с расположением метательного заряда в корпусе снаряда — малую мощность порохового заряда, — она нашла своё применение там, где требования к начальной скорости снаряда невелики: в миномётах. Некоторые гранатомёты — ручные, подствольные (ГП-25, ГП-30) и автоматические («Балкан») — также используют этот принцип: в задней части гранаты сформирована полость с метательным зарядом, при сгорании которого пороховые газы выходят через отверстия в её донце.
Основным поражающим действием снарядов в этих случаях является осколочно-фугасное, а не кинетическое, а метательный заряд лишь обеспечивает доставку снаряда к цели.

Безгильзовый патрон калибра 4,7×33 мм 
В 1970-е годы в Германии была создана винтовка HK G11 с необычным безгильзовым патроном со сгорающим капсюлем — пуля вставлялась в прямоугольный блок из прессованной нитроцеллюлозы. По весу и размеру (8×8×33 мм) он был примерно вдвое меньше стандартного патрона 5,56×45 мм. Для этого было разработано метательное вещество на основе нитрамина, имевшее высокую температуру воспламенения и позволявшее прессовать из него патронные блоки произвольной формы. Снаружи патрон был покрыт сгорающим при выстреле веществом, защищавшим порох от влаги и самовоспламенения — но, как оказалось, в недостаточной мере. Платой за это стала чувствительность к температуре окружающей среды — при температуре ниже нуля по Цельсию начальная скорость пули значительно падала.

После продолжительных испытаний выяснилось, что при стрельбе с закрытого затвора велик риск воспламенения пороха от раскалённых стенок патронника. Оружие было отправлено на доработку; проблема с самовозгоранием была частично разрешена, и к началу 1990-х годов около тысячи HK G11 поступило в распоряжение бундесвера. Однако после объединения Германии финансовые трудности, с которыми столкнулось германское правительство, вынудили его сократить финансирование многих военных программ и отменить программу перехода армии бундесвера на новый боеприпас. Также одной из причин отказа от этого боеприпаса стала проблема обтюрации пороховых газов, так полностью и не решённая конструкторами. Это привело к снижению ресурса ствола до 4000 выстрелов (у АК этот ресурс составляет 12000 выстрелов, по гарантии завода-изготовителя), что сделало оружие под этот патрон очень дорогим ещё и в плане эксплуатации (ствол — самая дорогая деталь).

В 1990-x годах подобные безгильзовыe патроны () предлагались для винтовки с продольно-поворотным затвором, но с системой электронного воспламенения (что позволяет отказаться от легковоспламеняющегося капсюля, тем самым в значительной мере разрешая эту проблему), но в с связи с необычностью популярности не получили.

Оружие под безгильзовый патрон 
 MR-C — Главной особенностью MR-C является использование безгильзовых патронов.
 Metal Storm Система гранатомётов и пулемётов Metal Storm — нарезной ствол с электронной схемой управления стрельбой, который не имеет подвижных деталей. Воспламенение зарядов — электроимпульсное. В зависимости от типа боеприпасов в стволе могут находиться от 3 до 6 безгильзовых снарядов.
 ВАГ-73 — опытный 7,62-мм 48-зарядный пистолет конструкции Герасименко В. А.
 ППЖ-05 — казахстанский опытный пистолет-пулемёт конструкции Жетёсова С. С.
 Gyrojet — уникальный комплекс ручного ракетного оружия (пистолет, карабин и винтовка), разработанный компанией MB Associates в 1960-х годах.
 HK XM8 — комплекс стрелкового оружия-разработан главным образом для замены автоматов М16 и М4А1, имея меньшую массу и большую надёжность при использовании новых патронов с легкой композитной металлопластиковой гильзой.
 Pancor Jackhammer — Для питания предусматривались специальные магазины — магазин должен снаряжаться в заводских условиях, при этом порох, снаряд (картечь, пуля и т. п.) и капсюль снаряжались непосредственно в барабан, без гильз. Полностью снаряжённый барабан («Ammo Cassette») герметично упаковывался в пластиковую плёнку и в таком виде должен был поставляться пользователям. Перед заряжанием стрелок должен был сорвать с барабана пластиковую обёртку и зарядить его в оружие, а после израсходования всех зарядов — выкинуть.

См. также 
 Активно-реактивный снаряд
 Донный газогенератор

Примечания